Okręty US Navy o nazwie USS  "Saturn":
 Pierwszy "Saturn" (AG-4) był żelaznym węglowcem, który służył w latach 1898 - 1922.
 Drugi "Saturn" (AK-49) był statkiem transportowym, nabytym przez Marynarkę 20 kwietnia 1942, który został wycofany ze służby w 1946.

Bibliografia 

Sargo